Pierre Billon (1901-1981) – regista e sceneggiatore francese
 Hugues Seguin de Billon (1230-1297) – cardinale francese